Пётр Петро́вич Репни́н (18 сентября 1894 — 24 июля 1970) — русский и советский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист.

Биография 
Родился 18 сентября 1894 года, в мещанской семье известного петербургского фотографа. Мать занималась воспитанием детей – дочери и двух сыновей.

С юных лет маленький мальчик больше всего любил играть «в театр».

Увлечение мальчика быстро переросло в участие в ученических спектаклях. Причём он был не только актёром, но и декоратором и даже портным. Первой заметной его ролью стала госпожа Простакова в «Недоросле» Фонвизина. Это были годы, когда все мальчишки посещали модные тогда «Тиоскоп», «Синематограф», «Иллюзион». Кино наполняло юную душу сказочными переживаниями, оставляя глубокий след в памяти. И не удивительно, что в один прекрасный день он ступил на профессиональную актёрскую стезю.

Правда, до этого ему пришлось окончить училище и поработать в конторе Сормовских заводов – надо было помогать семье, рано потерявшей кормильца. Учился в Реальном училище А. С. Черняева (с 1907 по 1914 год). Потом он уехал в Алупку к своему крёстному отцу, фотографу Сокорнову В. Н. Параллельно с учёбой основной, юноша два года занимался в художественной школе барона Штиглица и довольно неплохо рисовал, а ещё освоил фотоискусство.

С 1914 года играл в любительской антрепризе В. С. Воронского и Л. Л. Соколова. В 1915—1918 — актёр Петроградского театра миниатюр. В 1918—1922 учился режиссуре на курсах мастеров сценической постановки под руководством В. Э. Мейерхольда. С 1920 года — актёр театра «Летучая мышь».

В 1932—1934 состоял в труппе театра Бауманских ребят в качестве актёра, в 1934—1938 — Реалистического театра под руководством Н. Охлопкова, в 1938—1940 — Камерного театра.

С 1941 года — во Всесоюзной Государственной Концертной организации, в 1942 году — в джаз-оркестре Покрасса, в 1942—1944 — актёр фронтового филиала Малого театра. В 1944—1945 — актёр театра при «Мосфильме», в 1945—1947 — в театре Музыкальной драмы Министерства здравоохранения.

С 1947 по 1955 годы — актёр Театра-студии киноактёра.

Умер в 1970 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище (2-й участок).

Личная жизнь 
Был официально женат один раз. От последнего гражданского брака родилась дочь Ольга (12.11.1937-19.11.2016).

Творчество

Роли в театре 
1921 — Мистерия-буфф — поп (Театр РСФСР 1-й)

Роли в кино 

  — Гонка за самогонкой — Сенька
  — На верном следу — Петька Репин
  — Даёшь радио!
  — Винтик из другой машины — Ксенофонт Гаврилович Перечница
  — Эх, яблочко!
  — Мисс Менд — бандит
  — Когда пробуждаются мёртвые — телеграфист Ардальон Медальонов
  — Белый орёл — архиерей
  — Бенефис клоуна Жоржа — секретарь
  — Капитанская дочка — гвардии сержант
  — Живой труп
  — Комета — купец
  — Манометр — прогульщик
  — Крылья — Снежинский, лётчик
  — Чёрный барак — старик-крестьянин
  — Пышка — господин Каррэ-Ламадон
  — Вражьи тропы — Бутешкин
  — Застава у Чёртова брода
  — Зори Парижа — служитель церкви (нет в титрах)
  — Строгий юноша — костюмер в театре
  — Девушка с характером — Цветков, директор фабрики патефонных пластинок
  — Подкидыш — Муля, муж Ляли
  — Шуми городок — Сидоров, секретарь
  — Боевой киносборник № 1 — Гитлер
  — Дочь моряка — эпизод
  — Парень из тайги — Анатолий Георгиевич Пасецкий, бывший актёр драматических театров
  — Белый клык — золотоискатель
  — Кубанские казаки — 2-й зритель на концерте (в титрах не указан)
  — Заговор обречённых — Джейк (нет в титрах)
  — Адмирал Ушаков — придворный (нет в титрах)
  — Беззаконие (короткометражка) — сосед Мигуева (нет в титрах)
  — Анна на шее — гость на балу у князя (нет в титрах)
  — Секрет красоты (короткометражка) — клиент парикмахерской
  — Нестерка — диспутант
  — Моя дочь — директор театра
  — На подмостках сцены — Налимов, сотрудник театра
  — Девочка и крокодил — дворник (в титрах указан как В. Репнин)
  — Урок истории — посетитель в ресторане (произносит фразу: «Господин Мюллер, а имя фюрера там не было упомянуто?») (нет в титрах)
  — Под золотым орлом — Цупович, украинский националист, коммерсант из Львова
  — Атаман Кодр — губернатор Фёдоров
  — Верные сердца
  — Испытательный срок — хозяин комиссионного магазина
  — Вольный ветер — комиссар полиции
  — Совершенно серьёзно — кинокритик в прологе (нет в титрах)
  — Я купил папу — роль покупателя (в очереди в кассу) в магазине
  — Цепная реакция — Кадецкий
  — Без страха и упрёка — пенсионер с собачкой
  — Слепая птица — попутчик
  — Сокровища республики — Куроедов, старый таможенный инспектор
  — На завтрашней улице — эпизод
  — В горах моё сердце (короткометражка) — булочник Козак
  — Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика — главврач психбольницы (в титрах указан как Н. Репнин)
  — Щит и меч — хозяин ресторана
  — Преступление и наказание — доктор 
  — Встряска (короткометражка) — художник иконописной мастерской

Сценарист 
  — Гонка за самогонкой

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.

Примечания 

Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Камерный театр Таирова
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Ваганьковском кладбище